Бланке — фамилия. Известные носители.

 Бланке, Детлев (1941—2016) — немецкий лингвист, интерлингвист и эсперантолог.
 Бланке, Жан-Мишель (род. 1964) — французский юрист и политик, министр национального просвещения с 2017 года.